Nonell, xicot de gran bellesa amb barba poblada i llargs cabells rossos
 Nonell de la neu, ésser de la mitologia pirinenca emparentat amb el Baxajaunak basc i similar al Ieti o abominable home de les neus
 Biografies:
 Gliceri Nonell i Mas (Argentona, 1841 – Mataró, 1921), escolapi català
 Isidre Nonell i Monturiol (Barcelona, 1872 – 1911), pintor i dibuixant català 
 Lluís Nonell i Brunés, actor, director i empresari de teatre i cinema català
 Narcís Nonell i Sala (Sabadell, 1842 - 1915) enginyer industrial català
 Joan Bassegoda Nonell (Barcelona, 1930), arquitecte català
 Montserrat Julió i Nonell (Mataró, 1929), actriu de teatre i de cinema català